21-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин в 1987 году проходил в 3-х испанских городах Кадис, Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария и Херес. В финальной стадии приняли участие 12 национальных сборных. Чемпионками Европы в 19-й раз стали баскетболистки сборной СССР.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Финал

Матчи за 5-8 места

Матчи за 9-12 места

Итоговое положение

Составы команд

Ссылки 
 Чемпионат Европы 1987 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы 1987 на сайте www.todor66.com

1987
1987 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1987 году